Roquetas puede referirse a:

Geografía 
 Roquetas, localidad de Tarragona, España.
 Roquetas de Mar, localidad de Almería, España.
 Les Roquetes, barrio de la ciudad de Barcelona, España.
 Les Roquetes del Garraf, núcleo de población perteneciente al municipio de San Pedro de Ribas, España.
 Ses Roquetes, playa de la isla de Ibiza, España.

Deporte 
 Club Deportivo Roquetas, equipo de fútbol de Roquetas de Mar. 
 Club Balonmano Roquetas, equipo de balonmano de Roquetas de Mar.